celownik w broni,
 celownik w językoznawstwie.
 Celownik – program interwencyjny TVP 1.